Тітова — жіноча форма російського прізвища Тітов. Відомі носії:
 Тітова Валентина Петрівна (1948) — Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Тітова Інеса Валеріївна (1976) — українська футболістка, півзахисниця.
 Тітова Світлана Вікторівна (1965) — український картограф, кандидат географічних наук.
 Тітова Світлана Сергіївна (1926—2015) — генеральний директор Першого Київського дому моделей одягу.

Тітова — присілок, Шадрінський район, Курганська область
 Тітова — присілок, Юрлинський район, Пермський край

Див. також 
 Тітов
 Титова

Російські прізвища
Жіночі форми прізвищ